Гай Атілій Регул Серран (; ? — після 250 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Першої Пунічної війни, консул 257 і 250 років до н. е.
 Гай Атілій Серран (; III століття до н. е.) — військовий діяч Римської республіки, учасник Другої Пунічної війни, претор 218 року до н. е., син Гая Атілія Регула Серрана, консула 257 і 250 років до н. е.
 Гай Атілій Бульб (; ? — після 232 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 245 і 234 років до н. е.
 Гай Атілій Регул (; ? — 225 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 225 року до н. е.
 Гай Атілій Серран (; 145 до н. е. — 87 до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки, консул 106 року до н. е.
 Гай Атілій Барбар (; I століття) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул-суффект 71 року.
 Гай Атілій Серран (; II століття) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул-суффект 120 року.

Див. також 
 Гай Атілій Регул (значення)